Chou est un nom désignant des plantes appartenant à la famille des Brassicacées et utilisées comme légumes. Le plus connu étant le Chou commun (Brassica oleracea) et ses multiples cultivars.

Patronyme 

 Amanda Chou (1984-), actrice, animatrice, et chanteuse taïwanaise ;
 Fan Chou, général chinois ;
 Jay Chou (Zhou Jielun), acteur, musicien et chanteur taïwanais ;
 Wen Chou, général chinois ;
 Étienne François Sallé de Chou, homme politique et magistrat français ;
 Jacques Choux (1919-2002), chanoine et érudit lorrain, ancien conservateur du Musée Historique Lorrain de Nancy ;
 Jean Choux (1887 - 1946), réalisateur français ;
 Pierre Choux, botaniste.

Pseudonyme 

 Maëva Czajczynski (1989-2021), influenceuse suisse.

Toponyme 

 Chou, une localité de l'oblys de Djamboul au Kazakhstan. Elle fait partie du district éponyme ;
 Choux, commune française du département du Jura ;
 Choux, ensemble d'immeubles situés à Créteil ;
 Les Choux, commune française du département du Loiret : Démographie des Choux.

Autres 
Chou peut aussi désigner :
 chou, un petit gâteau soufflé souvent fourré (de crème pâtissière, par exemple) ;
 chou, ( 丑 pinyin chǒu ), seconde branche terrestre du calendrier sexagésimal chinois ;
 Chou (ou Shou), un dieu primordial de la mythologie égyptienne ;
 Chou, la transcription selon la méthode Wade-Giles des caractères chinois transcrits  en pinyin.

Voir aussi 
 Chou farci, un plat traditionnel à base de farce de porc enveloppée de feuilles de chou
 Chou palmiste, bourgeon terminal de certains palmiers consommé comme légume (ne pas confondre avec le Chou palmier, une sous-espèce du chou commun: Brassica oleracea palmifolia)
 Piéride du chou, papillon
 Bout de chou, mon chou, surnoms affectueux
 Punaise rouge du chou
 Boucles de Chou-Reggia
 Choux frisés, crochets qui adoptent le feuillage plus découpé et plus contourné du chou frisé
 Île des Choux, île de Sardaigne, en Italie